Ozerne může být:

 Ozerne (sídlo městského typu) – sídlo městského typu v Žytomyrské oblasti na Ukrajině
 Ozerne (letecká základna) – letecká základna v Žytomyrské oblasti na Ukrajině
 Ozerne (Kanada) – čtvrť v Edmontonu v Kanadě